Tsai Chin  – attrice cinese
 Tsai Chin  – cantante cinese